Manchester United FC (ljubkovalno ime Rdeči vragi (angleško The red devils)) je eden od najuspešnejših angleških in svetovnih nogometnih klubov, ki domuje na stadionu Old Trafford v Manchestru, trenutno največjem stadionu na Otoku, ki je v lasti kakšnega kluba. United je najuspešnejši klub v Angliji v zadnjih 20 letih, saj je od ustanovitve Premier League osvojil 13 naslovov, skupaj pa ima rekordnih 20 naslov angleškega prvaka. Ima tudi rekord v številu osvojenih Pokalov FA - 11.

Trenutni trener je Erik ten Hag. Kapetan Manchester Uniteda je Harry Maguire.

Njegovi največji rivali so Liverpool FC (Severozahodni derbi), Chelsea FC in mestni tekmec Manchester City FC

10 najdražjih nakupov v zgodovini kluba 

 Paul Pogba iz Juventusa – 94 mio EUR
Romelu Lukaku iz Evertona – 76 mio. EUR
Angel Di Maria iz Real Madrida
Anthony Martial iz Monaca – 54 mio. EUR
Fred iz Shaktar Donetska – 53 mio. EUR
Rio Ferdinand iz Leeds Uniteda – 41 mio. EUR
Juan Mata iz Chelseaja – 40 mio. EUR
Nemanja Matić  iz Chelseaja – 40 mio. EUR
Juan Sebastian Veron iz Lazia – 38 mio. EUR
Henrikh Mkhitaryan iz Borussie Dortmund – 37 mio. EUR

Osvojene lovorike 
 Liga prvakov (nekdanji pokal državnih prvakov): 1968, 1999, 2008
 Evropski pokal pokalnih zmagovalcev: 1991
 Evropska liga: 2017
 Premier League (angleško državno prvenstvo): 1993, 1994, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2008, 2009, 2011, 2013
 Premiership (danes Premier League): 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967
 FA Pokal: 1909, 1948, 1963, 1977, 1983, 1985, 1990, 1994, 1996, 1999, 2004, 2016
 Carling Cup: 1992, 2006, 2009, 2010, 2017, 2023
 Medcelinski pokal: 1999
 Svetovno klubsko prvenstvo: 2008
 UEFA Superpokal: 1991
 FA Community Shield: 1908, 1911, 1952, 1956, 1957, 1965, 1967, 1977, 1983, 1990, 1993, 1994, 1996, 1997, 2003, 2007, 2008, 2011, 2012, 2013, 2016

Igralci

Trenutna postava 
Na dan 15. junij 2017.

Rekordi igralcev 

Podatki posodobljeni 25. oktobra 2014 (upoštevajoč odigrano tekmo tega dne), vir: uradna spletna stran. Igralci, označeni krepko, trenutno še igrajo za klub.

Nogometaši z največ nastopi za Manchester United

Nogometaši z največ zadetki za Manchester United

Trenerska zgodovina

Reference

Zunanje povezave 
 

Angleški nogometni klubi
Šport v Manchestru
Športna moštva, ustanovljena leta 1878

Člani Superlige